

Штврток — село, громада округу Тренчин, Тренчинський край.
 Штврток-на-Острові — село, громада в окрузі Дунайська Стреда, Трнавський край.
 Плавецки Штврток — село, громада округу Малацки, Братиславський край.
 Списький Штврток — село в Левоцькому окрузі Пряшівського краю.

Див. також 
 Четвер (значення)